Adelaida de Schaumburg-Lippe (Bückeburg, 9 de marzo de 1821 - Itzehoe, 30 de julio de 1899) fue un miembro por nacimiento de la Casa de Schaumburg-Lippe.

Biografía 
Adelaida fue la segunda hija del príncipe Jorge Guillermo de Schaumburg-Lippe y de su esposa, la princesa Ida de Waldeck-Pyrmont.

Matrimonio y descendencia 
Adelaida contrajo matrimonio con el príncipe Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg el 16 de octubre de 1841 en Bückeburg, Schaumburg-Lippe. Tuvieron los siguientes hijos:

 María Carolina Augusta Ida Luisa (27 de febrero de 1844-16 de septiembre de 1932), desposó al príncipe Guillermo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld.
 Federico Fernando Jorge Cristián Carlos Guillermo (12 de octubre de 1855-21 de enero de 1934), duque de Schleswig-Holstein.
 Luisa Carolina Juliana (6 de enero de 1858-2 de julio de 1936), desposó al príncipe Jorge Víctor de Waldeck-Pyrmont.
 María Guillermina Luisa Ida Federica Matilde Herminia (31 de agosto de 1859-26 de junio de 1941).
 Alberto Cristián Adolfo Carlos Eugenio (15 de marzo de 1863-23 de abril de 1948).

Títulos y estilos  
 9 de marzo de 1821 - 16 de octubre de 1841: Su Alteza Serenísima la princesa Adelaida de Schaumburg-Lippe.
 16 de octubre de 1841 - 19 de diciembre de 1863: Su Alteza Serenísima la princesa Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, princesa de Schaumburg-Lippe.
 19 de diciembre de 1863 - 24 de octubre de 1878: Su Alteza la princesa Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, princesa de Schaumburg-Lippe.
 24 de octubre de 1878 - 27 de noviembre de 1885: Su Alteza la duquesa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, princesa de Schaumburg-Lippe.
 27 de noviembre de 1885 - 30 de julio de 1899: Su Alteza la duquesa viuda de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, princesa de Schaumburg-Lippe.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Schaumburg-Lippe

Duquesas consortes del siglo XIX

Duquesas consortes de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg

Nobles alemanas del siglo XIX